Univers des Chroniques de la guerre de Lodoss (Forceria)
Les Chroniques de la guerre de Lodoss : Histoire originale de Ryo Mizuno
Chroniques de la guerre de Lodoss (adaptation en 13 OAV)
Chroniques de la guerre de Lodoss - La Légende du Chevalier Héroïque (TV)
Chroniques de la guerre de Lodoss - La légende de Crystania (Film)
Chroniques de la guerre de Lodoss - La légende de Crystania (OAV)

Manga 

 The Grey Witch (灰色の魔女 Haiiro no Majo)
 The Demon of Flame (炎の魔神 Honō no Majin)
 La dame de Falis (ファリスの聖女 Farisu no Seijo)
 Chronicles of the Heroic Knight (英雄騎士伝 Eiyū Senshi-den)
 Welcome to Lodoss Island (ようこそロードス島へ！ Yōkoso Rōdosu-tō e!)
 Deedlit's Tale (ディードリット物語 Dīdoritto Monogatari)
 Legend of Crystania